Caprimulgus mahrattensis és una espècie d'ocell de la família dels caprimúlgids (Caprimulgidae) que habita zones àrides pedregoses i conreus del sud-est d'Iran, sud de l'Afganistan i Pakistan.

En diverses llengües rep el nom de "enganyapastors de Sykes" (Anglès: Sykes's Nightjar. Francès: Engoulevent de Sykes).

Referències 

Caprimulgus